Михайловская площадь:

 Площадь Искусств — первоначальное название Михайловская площадь с 1834 года.
 Михайловская площадь — площадь в Шевченковском районе Киева.
 Михайловская площадь — прежнее название Площади Героев Небесной сотни в Харькове.